3+1 může být:
 4 (číslo)
 byt 3+1
 3+1 (kniha) - kniha básní a mikropovídek Petra Štengla z roku 2010